Пфеффикон — топоним в Швейцарии:
 Пфеффикон — округ в кантоне Цюрих
 Пфеффикон — коммуна в кантоне Цюрих
 Пфеффикон — коммуна в кантоне Люцерн
 Пфеффикон — населённый пункт в кантоне Швиц